Los Palacios kan syfta på:

Kuba 

 Municipio de Los Palacios] – kommun
 Los Palacios, Kuba, Provincia de Pinar del Río,

Mexiko 

 Los Palacios, Chiapas, Tapachula, 
 Los Palacios, Oaxaca, San Felipe Jalapa de Díaz,